A RoboVonatok (eredeti cím: RobotTrains) 2017-től vetített dél-Koreai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Magyarországon 2018. december 7-étől az M2 adja.

Ismertető 
Van egy világ, ahol vonatok élnek. Nem átlagosak ám. Át tudnak változni robottá. A Szökőkút Pláza nagyon fontos energiaforrás számukra. Kay a leggyorsabb vonat a robovonatok közül. Neki a feladata megépíteni a Nemzetközi Vasútvonalat Duke-kal. Ám egy nem várt baleset miatt Duke meg akarja szerezni Kay mágneses motorját. De szerencsére minden jóra fordul.

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

 

2017-ben bemutatott dél-koreai televíziós sorozatok